Berthollet est originellement un patronyme. Employé seul, il désigne généralement le chimiste français Claude-Louis Berthollet (1748-1822).

Patronyme 

 Camille Berthollet est une violoniste et violoncelliste franco-suisse, née le  en Haute-Savoie.
 Claude-Louis Berthollet (1748-1822), chimiste français d'origine savoisienne.
 Pierre Dominique François Berthollet, dit Campan, fils de Pierre-Dominique Berthollet, secrétaire du cabinet de la reine Marie-Antoinette d'Autriche. Il a été marié à Jeanne Louise Henriette Genest Campan.

Berthollet est également le nom que portait le bateau qui transporta en Russie le maréchal de Saint-Arnaud (commandant en chef des troupes françaises engagées en Crimée), navire sorti des usines sidérurgiques du Creusot (Saône-et-Loire).

Toponyme 

 Lycée Berthollet, établissement scolaire d'Annecy.
 La rue Berthollet est une voie située dans le  de Paris dans le quartier du Val-de-Grâce.
 La rue Berthollet est une voie d'Arcueil.

Notes et références

Voir aussi